El príncipe Guillermo de Luxemburgo (Castillo de Betzdorf, 1 de mayo de 1963) es el menor de los cinco hijos del Gran Duque Juan de Luxemburgo y de su esposa, la princesa Josefina Carlota de Bélgica.

Biografía

Nacimiento 
Guillermo nació el 1 de mayo de 1963 en el Castillo de Betzdorf (Luxemburgo) siendo el quinto hijo del Gran Duque Juan y Gran Duquesa Josefina Carlota.

Estudios 
Asistió a la escuela secundaria en Luxemburgo y Suiza, y recibió su bachillerato en Grenoble en 1982. Continuó sus estudios en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y más tarde en Universidad de Georgetown en Washington, DC, donde se graduó en 1987. Guillaume recibió el título de Doctor en Letras Humanas, honoris causa, en la [Convocatoria académica e inducción de la clase de 2011 Universidad del Sagrado Corazón el 10 de septiembre de 2007. La ceremonia oficial dio la bienvenida a los estudiantes de primer año a SHU con una procesión académica formal y mensajes de la facultad, representantes estudiantiles y el presidente Anthony J. Cernera, PhD.

Trabajo 
Guillaume trabajó durante seis meses en el Fondo Monetario Internacional en Washington, y pasó dos años trabajando para la  Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas. Actualmente es director de ArcelorMittal.

Matrimonio y descendencia 
Casado civilmente en Sélestat el 8 de septiembre de 1994 y religiosamente en la Catedral de Versalles el 24 de septiembre del mismo año con su prima lejana, Sibilla Sandra Weiller. Ella es hija de Paul-Annik Weiller y de su esposa, la princesa Olimpia Torlonia, llamándose desde entonces princesa Sibila de Luxemburgo, descendiente además del rey Alfonso XIII de España. Tiene cuatro hijos, dos de ellos mellizos, y todos con el título de príncipes de Nassau:

 SAR el príncipe Pablo Luis Juan María Guillermo de Nassau (nacido el 24 de marzo de 1998).
 SAR el príncipe Leopoldo Guillermo María José de Nassau (nacido el 2 de mayo de 2000).
 SAR la princesa Carlota Guillermina María de la Gloria de Nassau (nacida el 2 de mayo de 2000).
 SAR el príncipe Juan Andrés Guillermo María Gabriel Marcos de Aviano de Nassau (nacido el 15 de julio de 2004).

Títulos y estilos 
 1 de mayo de 1963 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Guillermo de Luxemburgo, Príncipe de Nassau, Príncipe de Parma.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Enrique y María Teresa de Luxemburgo (14/02/1981).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Gran Duque Juan (12/11/1989).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (08/07/1980).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia, 21/09/1983).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona (Reino de Bélgica, 17/03/1994).

Ancestros

Referencias 

Casa de Nassau-Weilburg
Casa de Borbón-Parma
Príncipes de Luxemburgo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Católicos de Luxemburgo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Alumnado de la Universidad de Oxford
Alumnado de la Universidad de Grenoble Alpes
Alumnado de la Universidad de Georgetown
ArcelorMittal